84-й выпуск Тура Бельгии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла с 28 мая по 1 июня 2014 года в рамках Европейского тура UCI 2014. Победу, третий год подряд, одержал немецкий велогонщик Тони Мартин, представляющий команду «».

Участники 
Участие в гонке приняли 20 команд: 6 команд категории UCI ProTeam, 7 проконтинентальных и 7 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 157 гонщиков. До финиша доехал 126 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяжённостью 717,2 километра. Третий этап прошёл в формате индивидуальной гонки с раздельным стартом.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Бельгии 2014 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2014 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2014 году
Май 2014 года
Июнь 2014 года